Кейп-Бретон может ссылаться на:
 Кейп-Бретон — остров в Атлантическом океане (провинция Новая Шотландия, Канада).
 Кейп-Бретон — графство в провинции Новая Шотландия, Канада.
 Кейп-Бретон — районный муниципалитет в провинции Новая Шотландия, Канада.

См. также 
 Кейп-Бретон-Хайлендс — национальный парк Канады на острове Кейп-Бретон.
 Кейп-Бретон степ — разновидность шотландского танца.